En Pologne, Świerczów peut désigner :

 Świerczów, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie.

 Świerczów, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates.

 Świerczów, un village dans la voïvodie de Łódź.

 Świerczów, un village dans la voïvodie d'Opole,
 Świerczów, gmina de la voïvodie d'Opole dont le centre est le village précédent.

 Świerczów, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix.